Möllinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Möllinger (* 1985), deutsche Leichtathletin
 Christian Möllinger (1754–1826), deutscher Uhrmacher
 David Möllinger (1709–1787), deutscher Agrarreformer
 Franziska Möllinger (1817–1880), deutsch-schweizerische Fotografin
 Jakob Möllinger (1811–1885), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen

 Karl Möllinger (1822–1895), deutscher Architekt und Architekturlehrer  
 Michael Möllinger (* 1980), deutsch-schweizerischer Skispringer
 Otto Möllinger (1814–1886), deutsch-schweizerischer Lehrer, Erfinder und Unternehmer
 Ulla Möllinger (* 20. Jahrhundert), deutsche Filmeditorin